Il existe plusieurs villes dans le monde qui portent ce nom :

Waterville est une ville de l'Estrie au Québec ;
 Waterville TG est une usine importante située dans cette ville ;
 Waterville est une communauté du comté de Carleton au Nouveau-Brunswick ;
 Waterville est une communauté du comté de Sunbury au Nouveau-Brunswick ;
  est une communauté du comté de Kings en Nouvelle-Écosse ;

Waterville est une ville du comté d'Allamakee, dans l'État de l'Iowa ;
 Waterville est une ville de l'État du Kansas ;
 Waterville est une ville de l'État du Maine ;
 Waterville est une ville de l'État du Minnesota ;
 Waterville est une ville de l'État de New York ;
 Waterville, ville située en Ohio ;
 Waterville est une ville de l'État du Vermont ;
 Waterville est une ville de l'État de Washington ;
 Waterville Valley est une ville de l'État du New Hampshire.

Waterville est une petite ville irlandaise du comté de Kerry.
Homonymie de localités aux États-Unis